Hierba de las úlceras puede referirse a:
 el nombre común de la planta Coris monspeliensis;
 el nombre común de la planta Digitalis obscura.